Элия Пульхерия (, 379—385) — дочь римского императора Феодосия I Великого и его жены Элии Флациллы.

Пульхерия умерла в детстве незадолго до смерти своей матери, после которой Феодосий I смог жениться на Галле, дочери императора Валентиниана I, объединив тем самым две императорские династии. Вопрос о том, была ли смерть Пульхерии каким-либо образом связана со смертью матери, до сих пор остается открытым. Обычно дочь Феодосия путают с её известной племянницей Пульхерией, дочерью Византийского императора Аркадия и женой византийского императора Маркиана.

Литература 
 
 
 De Salvo, Lietta, e Angelo Sindoni, Tempo sacro e tempo profano, Rubbettino, 2002, ISBN 8849803427, p. 125.

Династия Феодосия
Члены монархических домов, умершие в детстве
Женщины Древнего Рима